Ярилово — название населённых пунктов:

Россия 
 Ярилово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Ярилово — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Ярилово — деревня в Демидовском районе Смоленской области.